Adolfo González puede referirse a:

 Adolfo González-Posada (1860-1944), jurista y escritor español;
 Adolfo L. González Rodríguez (1951-), político español;
 Adolfo González Saldaña (1928-1975), futbolista mexicano.

en:Adolfo González